Старая Лопастейка — село, Вольский район, Саратовская область, Россия
 Старая Лопастейка — река в Саратовской области